Джамалутдинов — фамилия. Известные носители:
 Джамалутдинов, Камиль Алиевич (род. 1979) — российский боксёр-любитель.
 Джамалутдинов, Тамирлан Улубиевич (род. 1996) — российский футболист, полузащитник.